Ко́лин (, ) — город в Среднечешском крае Чехии, на реке Лабе. Является муниципалитетом с расширенными полномочиями и административным центром района Колин. Железнодорожный узел.

История 
Колин был основан Венцеславом I как Новая Колония в XIII веке.

В 1261 (год первого письменного упоминания о городе) Колин уже имел статус королевского города. В 1475—1488 годах Гинек из Подебрад, известный писатель эпохи Возрождения, сын Йиржи из Подебрад, жил в колинском замке.

18 июня 1757 года, во время Семилетней войны, близ города состоялось Колинское сражение между 54-тысячной австрийской армией под командованием фельдмаршала Дауна и 35-тысячной прусской армией, возглавляемой королем Пруссии Фридрихом II и князем Морицем фон Дессау.

В XV — начале XX вв. Колин имел одну из самых крупных еврейских общин на территории Чехии; во время Второй мировой войны почти вся она была уничтожена в концлагере Терезин; войну пережили только 60 колинских евреев.

Промышленность 
 Машиностроение:
 вагоностроение;
 производство электротехнического оборудования;
 автозавод Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech;
 Химическая и пищевая промышленность.
В Колине под торговой маркой Uragan D2 до сих пор производится средство, известное под названием «Циклон Б» (), — продукт химической промышленности Германии, использовавшийся для массового убийства в газовых камерах лагерей смерти.

Также в посёлке Велим под Колином в 1970—1980-е гг. производилась известная в социалистических странах жевательная резинка Pedro.

Достопримечательности 
Город известен своим готическим костелом Святого Варфоломея (построен во второй половине XIV века Петером Парлером), а также синагогой в стиле барокко, окна витражные. Интерьер декорирован своеобразными рельефными лозами.

В городе ежегодно проходит фестиваль фольклорной музыки — «Кмохув Колин».

Население

Археология 

Глиняная посуда культуры Бошака (Bošáca culture) из Колина свидетельствует о контакте постбаденских культур в конце периода среднего энеолита (3200—2800 лет до н. э.). В ходе многолетних исследований объездной дороги Колина был обнаружен ряд поликультурных объектов, среди которых также были объекты, содержащие как бошацкую культуру, так и керамику культуры Ржевнача (Řivnáč culture pottery).

По характеру и деталям погребальной обрядности ориентированные на запад древнейшие труположения в Киеве и на Среднем Поднепровье имеют прямые аналогии в раннехристианских памятниках на территории Великой Моравии в Скалице, Старом месте, Микульчице, Поганьско, Стара-Коуржим,  и Желенках. С. С. Ширинский, отмечая сходство инвентаря, писал о полной идентичности дружинных могил Киева и Чернигова погребениям в Великой Моравии.

Города-побратимы

Известные уроженцы 
 Любош Добровский (1932—2020) — политический и государственный деятель.
 Милош Земан (род.1944) - 3-й президент Чехии.

Примечания

Ссылки 

 Сайт администрации города.

Города Среднечешского края
Города на Эльбе
Районные центры Чехии